Meydam ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Meydam (1827–1875), preußischer Generalmajor und General-Telegraphendirektor
 Wilhelm Meydam (1821–1907), deutscher Jurist und Politiker